Rautiainen ist der Familienname folgender Personen:

 Matti Rautiainen (* 1955), finnischer Eishockeyspieler
 Pasi Rautiainen (* 1961), finnischer Fußballspieler
 Pentti Rautiainen (* 1935), finnischer Boxer
 Satu Rautiainen (* 1988), finnische Biathletin und Skilangläuferin
 Timo Rautiainen (* 1963), finnischer Sänger und Gitarrist
 Timo Rautiainen (Rallyebeifahrer), finnischer Rallyebeifahrer